Název Robotní lípa je používán pro více památných stromů, které obvykle nějakým způsobem souvisely s robotou. Řada jich byla vysazena při zrušení roboty roku 1848:

 Robotní lípa (Jeníkovice) – okres Pardubice
 Robotní lípa (Jizerní Vtelno) – okres Mladá Boleslav
 Robotní lípa (Kvasiny) – okres Rychnov na Kněžnou (u č. 6)
 Robotní lípa (Malhotice) – okres Přerov
 Robotní lípa (Skuhrov) – okres Rychnov nad Kněžnou, také známa jako Skuhrovská lípa
skupiny stromů
 Robotní lípy (Bohousová) – skupina 3 lip u zvoničky, okres Ústí nad Orlicí